Аладжян () — армянская фамилия.
 Аладжян, Давид (род. 1962) — армянский и швейцарский композитор, дирижер и музыковед.
 Аладжян, Саркис (более известен как Серге́й Теодоро́сович Гала́джев; 1902—1954) — советский армянский военно-политический деятель, генерал-лейтенант.